Viaña puede referirse a:

Lugares de España:

 Viaña: Localidad del municipio de Cabuérniga (Cantabria); o
 Viaña: Localidad del municipio de Vega de Pas (Cantabria).